Le patronyme néerlandais  renvoie à quelqu'un qui habitait près d'un ruisseau (du ).

Il peut se décliner de différentes manières. 
La contraction ver- correspond aux mots van et der, qui peuvent être accolés vander et se décoller de beke ou beek.
Au sud des Pays-Bas, le -k peut se muer en -ck.

(voir aussi la variante )

Patronymes 
Rutger Beke (1977-), triathlète belge flamand.
Wouter Beke (1974-), homme politique belge flamand.
Patronyme flamand